Manzanillo peut désigner plusieurs villes :
 Manzanillo au Costa Rica.
 Manzanillo à Cuba.
 Manzanillo en Espagne.
 Manzanillo au Mexique.

Voir aussi 

 Le terminal international de Manzanillo au Panama.